Niemcy:
 Böbingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Böbingen an der Rems – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb